El término DNV son siglas que pueden hacer referencia, en esta enciclopedia:

 a Det Norske Veritas, una fundación dedicada a la seguridad marítima y al cambio climático;
 a la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo argentino;
 al Diccionari normatiu valencià, un diccionario normativo de valenciano publicado por la Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Siglas